Samuel-Jacques Bernard peut faire référence à :
 Samuel-Jacques Bernard (1615-1687), un peintre et graveur français, père de Samuel Bernard ;
 Samuel-Jacques Bernard (1686-1753), comte de Coubert (1739), fils de Samuel Bernard et petit-fils du précédent, surintendant des finances, domaines et affaires de la reine (1725).